Miejscowości w Polsce:
 Horoszki Duże
 Horoszki Małe

Miejscowość na Białorusi:
 Horoszki – wieś na Białorusi, położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim

Miejscowość na Wołyniu (Ukraina):
 Horoszki dawna nazwa Horoszowa